Kasim peut être :
 Kasim, un prénom ;
 Kasim, un fils hypothétique d'Orhan, le second sultan ottoman ;
 kasim, langue grusi du Ghana et du Burkina Faso.

Ashu Kasim, athlète éthiopienne